

Балкан — село, Хасковська область

Балкан — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан